Жаловага Анатолій Григорович (1980—2014) — громадський активіст Євромайдану. Герой України.
 Жаловага Анатолій Степанович (* 1957) — діяч Церкви адвентистів сьомого дня.
 Жаловага Любов Іванівна — головний редактор Головної редакції новинного сайту «Укрінформ»; заслужений журналіст України.

Примітки